Ла-Маши́н, Ла-Машін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 130 км на захід від Діжона, 26 км на південний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1710 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3446,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Машин на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Ла-Машин на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр